HBV steht als Abkürzung für:

 Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, war eine Gewerkschaft innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Sitz in Düsseldorf (seit 2001 Teil der DGB-Gewerkschaft ver.di)
 Hamburger Baseball und Softball Verband
 Handbuch der Vögel Mitteleuropas, ein Standardwerk der mitteleuropäischen Ornithologie
 Handlungsbevollmächtigter, ein laut Handelsrecht mit besonderen Befugnissen ausgestatteter Mitarbeiter
 Hausbankverfahren, ein wichtiger Teil der Deutschen Bundesbank
 Heinrich Bauer Verlag (jetzt Bauer Media Group)
 Hepatitis-B-Virus, den Erreger der Hepatitis B
 Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe
 Hessischer Basketball Verband
 Heterostructure-Barrier-Varactor-Diode, eine besondere Kapazitätsdiode
 Holzbetonverbund, sowohl eine Bauweise wie auch die durch diese Bauweise hergestellten Tragglieder (Holz-Beton-Verbundträger)
 Hominibus bonae voluntatis (lateinisch), (deutsch: „Menschen, die guten Willens sind“)
 Hortus Botanicus Vindobonensis, den Botanischen Garten der Universität Wien

HBV